Vranić est un toponyme qui peut désigner :
Vranić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Vranić, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Vranić, une localité de Serbie située dans la municipalité de Barajevo et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Vraniq/Vranić, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie) ;
Vraniq/Vranić, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Suharekë/Suva Reka, district de Prizren/Prizren.